EFL Championship 2016/2017 var den tjugofemte säsongen under sitt nuvarande format, men första under sitt nya namn.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017